Hay varias personas llamadas Boleslao I:
 Boleslao I el Bravo (966/967 – 1025) que reinó como Duque de Polonia entre 992 y 1025, y como rey de Polonia en 1025.
 Boleslao I de Bohemia, príncipe de Bohemia entre 929 (o 935) hasta 967 (o 972), asesino de su hermano san Venceslao.
 Boleslao I el Alto (1127 - 18 de diciembre de 1201) duque de Breslavia desde 1163 hasta su muerte.